Trigal puede hacer referencia a:
El Trigal (Bolivia), localidad y municipio de la provincia Vallegrande, departamento de Santa Cruz.

en España 
El Trigal (Albacete), urbanización del municipio de Albacete, provincia de Albacete.
Trigal (Navia de Suarna), lugar de la parroquia de Galegos, concello de Navia de Suarna.
Trigal (Las Nieves), lugar de la parroquia de Taboexa, concello de Las Nieves.
Trigal (Somozas), lugar de la parroquia de As Somozas, concello de Somozas.
A Portela do Trigal, parroquia del concello de Carballeda de Valdeorras.
O Trigal, lugar de la parroquia de A Portela do Trigal, concello de Carballeda de Valdeorras.